Artjomow oder Artjomowa ist der Familienname folgender Personen:
 Natalia Petrowna Artjomowa (* 1963), sowjetische Hindernisläuferin
 Wjatscheslaw Petrowitsch Artjomow (* 1940), russischer Komponist
 Wladimir Nikolajewitsch Artjomow (* 1964), russischer Kunstturner